Ел Гвамучилито има више значења:

 Ел Гвамучилито (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Гвамучилито (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Гвамучилито (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Гвамучилито (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Гвамучилито (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Гвамучилито (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Гвамучилито (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику